A Primeira Divisão de 1983-84 foi a 50.ª edição do Campeonato Português de Futebol.

Análise da Temporada 
Embalados pela fantástica época anterior, o SL Benfica, liderado pelo sueco Sven-Göran Eriksson e numa equipa com jogadores como Nené, Bento, Carlos Manuel, entre outros, voltou a conquistar um bicampeonato nacional algo que já não sucedia desde 75/76. Apesar do domínio não ser tal claro como na época anterior, a superioridade dos benfiquistas foi inquestionável e a conquista do 26.º título nacional foi meritório.

O FC Porto voltou a ser a única equipa verdadeiramente capaz de discutir o título nacional com o Benfica. Embora de ter encurtado distâncias, os portistas não foram capazes de pôr em causa a superioridade benfiquistas, apesar de ter discutido pelo campeonato até ao fim.

O Sporting CP foi novamente incapaz de se intrometer na luta pelo título nacional, ficando-se pelo 3.º lugar a 10 pontos dos benfiquistas.

Por fim, destacar a grande época do Sporting de Braga, liderado por Quinito, que terminava em 4.º lugar, repetindo a melhor classificação do clube bracarense à data e voltando às competições europeias.

Equipas Participantes

Equipas, Estádios e Treinadores

Classificação Final

Tabela de resultados

Classificação por Jornada

Melhores Marcadores

Campeão

Plantel Campeão 

Futebol de 1983 em Portugal
Futebol de 1984 em Portugal